Я́ни (библейское имя יחנן Iōḥānān, Iěhōḥānān в буквальном переводе «будет помилован». В данном контексте — «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал») — распространённое болгарское, греческое мужское имя. Старинная форма: Йоан.

Соответствия 
У других народов имени Иван соответствуют имена

 Вано (груз.)
 Джованни, Джанни (итал.) Giovanni
 Жан (фр.)
 Жуан (португ.)
 Иво (хорв.)
 Иоанн, Иоханан (црк.-слав.)
 Йоан
 Йенс (швед., норв.)
 Йонас (лит. 'Jonas')
 Ованес (арм.)
 Ханс, Иоганн(ес), Йохан (нем.)
 Хуан (исп.)
 Юанна (араб.)
 Юхан (фин., эст.)
 Ян (польск., чешск.)
 Яни (болг.)
 Янис (лат.)
 Янка

Ссылки 

Мужские имена
Имена еврейского происхождения